Prva hrvatska vaterpolska liga za sezonu 1992./93. je bila najviši rang natjecanja hrvatskog vaterpolo prvenstva. Sudjelovalo je deset klubova, a prvakom je drugi put zaredom bila  Mladost - Auto Hrvatska iz Zagreba.

Sudionici 
 Jug, Dubrovnik
 Galeb, Makarska
 Kvarner Expres, Opatija
 Primorje - Croatia Line, Rijeka
 Jadran - Koteks, Split
 Mornar, Split
 POŠK, Split
 Solaris, Šibenik
 Medveščak - Monting, Zagreb
 Mladost - Auto Hrvatska, Zagreb

Ljestvica i rezultati

Ligaški dio

Doigravanje za prvaka

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1993/1994, Zagreb, 1994.

Poveznice 
 2. HVL 1993.

1992-93